Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Sindang Jaya (Sindang Kelingi), een plaats in het regentschap Rejang Lebong van de provincie Bengkulu, Sumatra 
Sindang Jaya (Tangerang), een plaats in het regentschap Tangerang van de provincie Banten, West-Java
Sindang Jaya (Mandalajati), een plaats in de stadsgemeente Kota Bandung van de provincie West-Java
Sindang Jaya (Mangunjaya), een plaats in het regentschap Pangandaran van de provincie West-Java